Лос Павос има више значења:

 Лос Павос, Гранха (Агваскалијентес), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Лос Павос, Енрике Кампос (Гереро), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Лос Павос (Сан Димас), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Лос Павос, Ла Есперанза (Ермосиљо), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Лос Павос (Ногалес), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Лос Павос, Лас Комас (Алдама), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Лос Павос (Сан Фернандо), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Лос Павос (Пануко), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику